Servon ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Servon (Manche) im Département Manche
 Servon (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Servon-Melzicourt im Département Marne
 Servon-sur-Vilaine im Département Ille-et-Vilaine